

Toponyme 

 Nonancourt, commune française du département de l'Eure, en région Normandie.
 La Madeleine-de-Nonancourt, commune française du département de l'Eure, en région Normandie.

Patronyme 

 Bernard de Nonancourt (1920-2010), résistant et homme d'affaires français du domaine du champagne.

Patronyme français